Soul food (en français : « nourriture de l'âme ») désigne un type de cuisine américaine associé aux traditions culinaires afro-américaines du sud des États-Unis.

 , un album de Bobby Timmons, sorti en 1966 ;
 Soul Food, un album studio de Def Jef, sorti le  ;
 , un album du groupe Oblivians, sorti le  ;
 , un album du groupe de rap Goodie Mob, sorti le  ;
 , un album de , sorti le  ;
 Soul Food, un film américain réalisé par George Tillman Jr. sorti en 1997 ;
 Soul Food : Les Liens du sang (Soul Food), une série télévisée américano-canadienne créée par George Tillman Jr. et Felicia D. Henderson sortie en 2000.